Vers 3 heures du matin, le , des hommes armés ont enlevé 79 élèves, un directeur et trois membres du personnel de l'école secondaire presbytérienne de Nkwen, une ville située près de Bamenda, au Cameroun. Les 79 élèves ont été libérés sans rançon ni notification préalable le 7 novembre, tandis que le directeur et les membres du personnel ont été retenus pendant cinq jours supplémentaires. Les circonstances de l'incident sont restées floues. Alors que les ravisseurs se sont identifiés comme des  (un nom commun pour désigner les séparatistes), les groupes séparatistes ont affirmé que l'incident était une opération sous fausse bannière mise en scène par le gouvernement camerounais.

Contexte 

Depuis 2017, les séparatistes ont attaqué et incendié des écoles à travers les régions anglophones du Cameroun. Au moins 42 écoles ont été attaquées entre février 2017 et mai 2018. Les séparatistes considèrent les écoles comme des cibles légitimes car le français y est enseignée comme une matière obligatoire, et ont averti les parents de garder leurs enfants à la maison pour leur propre sécurité. Les attaques contre les écoles ont impliqué la destruction de biens et l'enlèvement du personnel, et le but de ces attaques est de forcer les écoles à fermer.

Enlèvement 
Selon les élèves qui ont été kidnappés, des hommes armés les ont réveillés à 3 heures du matin, les ont fait s'asseoir devant l'école, puis ont fait leur choix. 79 élèves, un directeur et trois membres du personnel ont été emmenés dans la brousse, puis conduits à Bafut, en contournant les nombreux points de contrôle de sécurité qui existent à Bamenda et dans ses environs. Les élèves étaient âgés de 11 à 17 ans Le lendemain, les autorités camerounaises ont annoncé que l'armée serait envoyée pour retrouver et libérer les élèves. Ces recherches n'ont pas abouti.

Le 7 novembre, les 79 élèves ont été libérés, tandis que le directeur et trois membres du personnel sont restés en captivité. Le 12 novembre, les autres captifs ont également été libérés. Bien que les autorités camerounaises n'aient pas été en mesure de localiser les élèves, elles se sont néanmoins attribuées le mérite de la libération, affirmant que les ravisseurs avaient abandonné par crainte d'être encerclés.

Objectif de l'enlèvement 
Selon un ministre presbytérien qui a participé aux négociations, aucune rançon n'a été demandée. Les ravisseurs voulaient que l'école ferme ses portes, dans le cadre du boycott scolaire déclaré par les séparatistes l'année précédente. Les étudiants qui ont été kidnappés ont déclaré que les ravisseurs leur avaient dit d'arrêter d'aller à l'école et les ont chargés de transmettre le message aux autres étudiants. Bien que les détails des négociations n'aient pas été divulgués, l'école a été fermée à la suite de l'incident.

Selon un porte-parole du Conseil d'autodéfense de l'Ambazonie, les ravisseurs n'avaient rien à voir avec la cause séparatiste. Les séparatistes ont affirmé qu'ils avaient envoyé leurs propres combattants à la recherche des étudiants, et ont affirmé que toute l'affaire avait été orchestrée par le gouvernement camerounais pour les discréditer. Commentant une vidéo diffusée par les ravisseurs, ils ont affirmé reconnaître l'un des ravisseurs comme un homme francophone de Yaoundé.

Notes et références 
Enlèvement d'enfant
Novembre 2018
2018 au Cameroun
Ambazonie

Crise anglophone au Cameroun